Radio VTI (Voix du Travailleur Immigré / Voz do Tabalhador Imigrante) é uma estação de rádio local associativa e multi cultural que se situa na cidade de Dijon, e que difunde programas em vários idiomas, em 106.3 FM.   

As emissões em lingua portuguesa, vão para o ar 12 horas por semana em grande parte aos sábados e domingos.

Esta rádio cessou de emitir fins do ano 2011

Estações de rádio da França
Estações de rádio fundadas em 1989